Велис () - испанская фамилия. Известные носители:

 Велис, Альваро (род. 1972) — чилийский певец, композитор и музыкант.
 Велис, Леонардо (род. 1945) — чилийский футболист.